Picea excelsa — синоним названий хвойных деревьев:
  ;
  .

Примечания